Old Town ("città vecchia" in inglese) può riferirsi a:
 Old Town – città del Maine
 Old Town – villaggio nelle Isole Scilly, in Inghilterra.
 Old Town – vecchio agglomerato della città di San Diego, nella California meridionale
Old Town – villaggio di Montserrat